Бели́ла — белые краски, жидкие или порошкообразные, различные по пигменту, составу и наполнителям, с древних времён имеющие самый широкий спектр применения, от косметического или гримёрного до составления эмалей, фарфоров и покраски поверхностей.

 Белила — белая краска различного состава:
 Белила баритовые.
 Белила висмутовые.
 Белила свинцовые.
 Белила титановые.
 Белила цинковые.
 Белила циркониевые.

Топонимы 
 Белила — село в Болгарии.

См. также